Harden est le nom de famille de :
 James Harden, un joueur américain de basket-ball ;
 Richard Harden, un homme politique d'Irlande du Nord ;
 James Harden-Hickey, un écrivain franco-américain ;
 Rich Harden, un joueur canadien de base-ball ;
 Arthur Harden, un biochimiste anglais ;
 Tim Harden, un athlète américain ;
 Maximilian Harden, un journaliste allemand ;
 Marcia Gay Harden, une actrice américaine ;
 Jacques Harden, un acteur français.

Le lac Harden est un lac de Californie.